Die Saison 1978/79 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 10. in ihrer Geschichte. Insgesamt 26 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die Plätze eins und zwei jeder Staffel spielten nach 24 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1979. Dies schaffte TUSEM Essen im Finale gegen den DSC Wanne-Eickel und war damit auch direkt für die Handball-Bundesliga 1979/80 qualifiziert.

In die Oberligen mussten mit dem TSV Altenhagen (Westfalen), der Spvgg Andernach (Rheinland-Pfalz), und der DJK TB Burtscheid (Niederrhein) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord 

Spiel um Platz 2: Wanne-Eickel – TB Wülfrath 19:17

Staffel Süd

Halbfinale 
DSC Wanne-Eickel – TuS Derschlag 	19:18 / 23:22

TS St.Tönis 1861 – TuSEM Essen 	13:19 / 12:23

Finale 
DSC Wanne-Eickel – TUSEM Essen 14:18 / 9:17

Damit war TUSEM Essen Westdeutscher Meister und für die
Handball-Bundesliga 1979/80 qualifiziert.

Abstiegsrelegation 
HSC Herford 	– 	SpVgg Andernach 	22:9 / 22:18

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TB Wülfrath
 DSC Wanne-Eickel
 Bayer Leverkusen
 Spvgg Andernach

Absteiger aus der 1. Bundesliga
 TuS Derschlag

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1978/79
Handballsaison 1978/79